Paramore:

 Paramore — американская рок-группа.
 Paramore — четвертый студийный альбом группы Paramore.